Чинури () — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства белых вин в Грузии.

История 
Считается одним из самых ценнейших и древних автохтонных сортов винограда Грузии. Происхождение названия туманно. По одной из версий название происходит от грузинского слова "чини", что означает "жёлто-зелёный", по другой от грузинского слова "чинебули", что означает "лучший, великолепный, прекрасный".

География 
Сорт является автохтоном для Грузии. Культивируется в регионе Картли (Мухрани, Атени, Каспи) и (в гораздо меньших количествах) в Кахетии (Гурджаани и Телави), в Имерети (Вани) и в Абхазии (Гудаута).

Основные характеристики 
Сила роста кустов выше средней.
Листья средние, округлые, пяти-, реже трёхлопастные, широковоронковидные, иногда желобчатые с приподнятыми вверх лопастями, снизу слабо опушённые с коротким щетинистым пушком. Черешковая выемка открытая, сводчатая с острым дном, реже лировидная с округлым или плоским дном.
Цветок обоеполый.
Грозди крупные, цилиндрические или цилиндроконические, крылатые, плотные или рыхлые.
Ягоды средние, овальные, зеленовато-жёлтые с мелкими тёмно-красными точками, покрыты восковым налётом. Кожица тонкая. Мякоть мясистая, сочная.
Вызревание побегов хорошее.
Сорт средне-позднего периода созревания. Период от распускания почек до полной зрелости ягод составляет в среднем 168 дней при сумме активных температур 3240 °С.
Урожайность 60—70 ц/га.
Сорт мало повреждается грибными болезнями.

Характеристика вина 
Используется для производства тихих и игристых вин, которые отличаются высокой кислотностью. Иногда используют в купаже с Ркацители или Горули Мцване. В последнем случае производят игристые вина, которые обладают ещё большей кислотностью, чем вина, сделанные из сортов по отдельности.

Синонимы 
Каспури, Каспури белый, Чинебули.

Ссылки 
 Chinuri
 Chinuri
 Великолепный Чинури

Примечания 

Белые вина Грузии